Abron peut désigner :
 Abron, un peuple du Ghana et de la Côte d'Ivoire ;
 abron, une langue kwa parlée par ce peuple ;
 Abron, une rivière française, affluent de la Loire.